Motorama puede referirse a:
 La exposición organizada por General Motors de sus nuevos automóviles, Motorama.
 La película de 1991 de Barry Shils Motorama.
 La banda rusa de rock Motorama.